Příjmení Kozel nosí více osobností:

 Eliška Kozlová (1866–1939) – česká pedagožka, ředitelka školy a školní inspektorka
 František Kozel (* 1944) – český politik za OF, ODS a US, poslanec ČNR a PSP
 Jan Kozel (* 1996) – český fotbalový obránce
 Jaroslav Kozel (1921–1992) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jindřich Kozel z Peclinovce (??–1621) – pražský měšťan a válečný komisař, popravený na Staroměstském náměstí
 Jiří Kozel (* 1949) – český baskytarista
 Lenka Kozlová (* 1961) – česká pedagožka a politička, poslankyně Pirátů
 Luboš Kozel (* 1971) – český fotbalista
 Mansuet Johann Kozel (1856–1919) – rakousko-uherský státní úředník a ministr financí
 Stanislav Kozel (* 1937) – bývalý český lední hokejista
 Václav Kozel (* 1940) – dirigent, aranžér a skladatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení